Гоцев е българско мъжко бащино или фамилно име, което може да се отнася за:

 Атанас Гоцев (1903-1928) – български революционер, деец на ВМРО
 Васил Гоцев (р. 1929) – български юрист и политик от десницата
 Димитър Гоцев (р. 1945) – български учен-историк и обществен деец
 Любен Гоцев (1930-2020) – български генерал от разузнаването, дипломат и политик
 Светослав Гоцев (р. 1990) – български волейболист
 Тома Гоцев (?-1922) – български революционер, деец на ВМРО
 Тошо Гоцев (1900-1980) – български учен и лекар, физиолог и интернист

Български фамилни имена